Суперкубок Італії з футболу 1992 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 серпня 1992 між чемпіоном Італії «Міланом» та володарем кубку «Пармою». «Мілан» переміг з рахунком 2-1 та здобув свій другий титул чемпіона.

Матч

Деталі

Посилання 
Фінали суперкубка Італії з футболу 

1992
Італія
1992 в італійському спорті
Події 30 серпня
Серпень 1992